Schlupp ist der Familienname folgender Personen:

 Beate Schlupp (* 1965), deutsche Politikerin (CDU)
 Gerald Schlupp, deutscher Schwimmer
 Jeffrey Schlupp (* 1992), deutsch-ghanaischer Fußballspieler

Schlupp ist der Name einer literarischen Figur:
 Schlupp vom grünen Stern, Kinderbuch (1974) von Ellis Kaut

Siehe auch:
 Schlup